Энен-Льетар д’Альзас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Энен-Льетар д’Альзас, Александр-Габриель-Жозеф де (1681—1745) — военный и государственный деятель Испанских и Австрийских Нидерландов.
 Энен-Льетар д'Альзас, Тома-Филипп де (1679—1759) — южнонидерландский кардинал.
 Энен-Льетар д’Альзас, Филипп-Габриель-Морис-Жозеф де (1736—1804) — военный и государственный деятель Франции и Австрийских Нидерландов.
 Энен-Льетар д’Альзас, Филипп-Луи де (1646—1688) — военный и государственный деятель Испанских Нидерландов.
 Энен-Льетар д’Альзас, Шарль-Луи-Антуан де (1675—1740) — военный и государственный деятель Испанских Нидерландов.